Tauschia tenuissima är en flockblommig växtart som först beskrevs av Carl Charles Andreas Geyer och William Jackson Hooker, och fick sitt nu gällande namn av Mildred Esther Mathias och Lincoln Constance. Tauschia tenuissima ingår i släktet Tauschia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
tenuissima